Муганлы — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Муганлы (Акстафинский район)
 Муганлы (Агджабединский район)
Муганлы (Губадлинский район)
 Муганлы (Загатальский район)
Муганлы (Ходжавендский район)
Муганлы (Зангеланский район)

Муганло () — село в Грузии
 Муганло (Гардабанский муниципалитет)